Infante kan som auktorsförkortning betyda:

 Francisco Infante García-Pantaleón
 Marta Infante

Robotskapade auktorsförkortningar